

Persone 
 Hermann Hölty (1828-1897) – religioso e poeta tedesco
 Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776) – poeta tedesco

Altro 
 Hölty-Preis – premio letterario tedesco